Nombre de dos reyes mencionados en el Antiguo Testamento:
Joram, rey de Judá
Joram, rey de Israel
Joram: personaje protagonista de La espada de Joram, saga de literatura fantástica.